Tongo Bandamali Jean est un homme politique de la République démocratique du Congo, nommé le 27 juin 2019 ministre provincial de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Ordre public, de la Décentralisation, des Affaires coutumières, de la Justice et des Droits humains par le gouverneur Louis-Marie Walle Lufungula.

Notes et références 

Ministre de l'Intérieur de la république démocratique du Congo
Ministre de la Justice de la république démocratique du Congo
Ministre des Droits humains de la république démocratique du Congo